Jedicke ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Jedicke (* 1962), deutscher Geograph mit Schwerpunkt Landschaftsökologie
 Georg Jedicke (1887–1969), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Polizei sowie SS-Gruppenführer im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 (5899) Jedicke, Asteroid des Hauptgürtels